De 74e editie van het Critérium du Dauphiné werd verreden van zondag 5 juni tot en met zondag 12 juni 2022. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour 2022 en gold voor veel deelnemers als voorbereidingswedstrijd voor de Ronde van Frankrijk. De vorige editie werd gewonnen door de Australiër Richie Porte.

Deelnemende ploegen

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

Eerste etappe

Tweede etappe

Derde etappe

Vierde etappe

Vijfde etappe

Zesde etappe

Zevende etappe

Achtste etappe

Klassementenverloop 

UCI World Tour 2022
Meerdaagse wielerwedstrijd in 2022
2022